Stemonosudis är ett släkte av fiskar. Stemonosudis ingår i familjen laxtobisfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxtobisfiskar
Stemonosudis